De Robert voor beste actrice  is een filmprijs die jaarlijks op de Robertfesten uitgereikt wordt door de Danmarks Film Akademi.

Winnaars 

Robert